Nelson Airport ist der Name folgender Flughäfen:

 Fort Nelson Airport, in British Columbia, Kanada
 Flughafen Nelson (Neuseeland), in Neuseeland
 Flughafen Nelson (British Columbia), in British Columbia, Kanada

in den Vereinigten Staaten:
 Nelson Airport (Grundy County, Illinois)
 Nelson Airport (Macoupin County, Illinois)
 Nelson Airport (Michigan)
 Nelson Airport (Montana)
 Nelson Airport (Nebraska)
 Nelson Airport (North Dakota)
 Nelson Airport (Stark County, Illinois)
 Nelson Lagoon Airport (Alaska)